Wilhelm I z Montferratu
 Wilhelm II z Montferratu
 Wilhelm III z Montferratu (zm. 1042) – margrabia Montferratu
 Wilhelm IV z Montferratu (zm. 1191) – margrabia Montferratu
 Wilhelm z Montferratu (zm. 1177) – hrabia Jafy i Askalonu, mąż Sybilli jerozolimskiej